Alte Schmiede bezeichnet:

 Alte Schmiede (Althegnenberg), denkmalgeschütztes Gebäude in Althegnenberg im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Althegnenberg
 Alte Schmiede (Andernach), denkmalgeschütztes Gebäude in Andernach im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Andernach
 Alte Schmiede (Dortmund), denkmalgeschütztes Gebäude in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, siehe Zeche Hansa
 Alte Schmiede (Koppl), denkmalgeschütztes Gebäude in Koppl im Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg, siehe 
 Alte Schmiede (Kötzschenbroda), denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul-Kötzschenbroda im Landkreis Meißen, Sachsen
 Alte Schmiede (Langenhorn), denkmalgeschütztes Gebäude in Langenhorn im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein, siehe Liste der Kulturdenkmale in Langenhorn (Nordfriesland)
 Alte Schmiede (Rickert), denkmalgeschütztes Gebäude in Rickert im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, siehe Liste der Kulturdenkmale in Rickert
 Alte Schmiede (Saßleben), denkmalgeschütztes Gebäude im Ortsteil Saßleben der Stadt Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Alte Schmiede (Seligenstadt), denkmalgeschütztes Gebäude in Seligenstadt im Landkreis Offenbach, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Seligenstadt
 Alte Schmiede (Serkowitz), denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul-Serkowitz im Landkreis Meißen, Sachsen
 Alte Schmiede (Wellesweiler), denkmalgeschütztes Gebäude in Wellesweiler, Stadtteil von Neunkirchen (Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen (Saar)
 Alte Schmiede (Wien), Veranstaltungszentrum und Kunstverein in Wien

Siehe auch:
 Alteschmiede
 Altschmiede